ATS eller Ats kan syfta på:

 ATS – en tidigare truppslagsgemensam teknisk fack- och funktionsskola inom svenska armén, se Arméns tekniska skola
 ATS – en högre taktisk ledningsstab inom Försvarsmakten, se Arméns taktiska stab
 ATS – ett tyskt formel 1-stall som tävlade i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, se Auto Technisches Spezialzubehör
 ATS – en italiensk sportbils- och formelbiltillverkare under första halvan av 1960-talet, se  Automobili Turismo e Sport
 ATS – IATA:s kod för en flygplats i Artesia, New Mexico, USA, se  Artesia Municipal Airport
 ATS –  ett lastbilspel utvecklat av SCS Software, se American Truck Simulator
ATS – application tracking system, system att genomföra rekryteringsprocesser i samt få överblick över kandidater
 ATS 2500 GT – en sportbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Automobili Turismo e Sport
 ATS Tipo 100 – en formel 1-bil, tillverkad av den italienska formelbilstillverkaren Automobili Turismo e Sport
 ATS-radio 09 – radioenhet/system för den svenska försvarsmakten

Personer
 Ats Bonninga (1400-talet), en holländsk adelsdam
 Ats Purje (1985–), en estländsk fotbollsspelare